Сент-Андре́-е-Аппе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 283 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 679,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Андре-е-Аппель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-е-Аппель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда